Индекс се може односити на:
 студентска књижица – индекс,
 индекс (економија), јединствени број који се рачуна на основу скупа цена или вредности,
 посебно берзански индекс, корпа деоница одабраних по извесном критеријуму,
 индекс (рачуноводство),
 индекс (издаваштво), детаљан попис појмова, на пример на крају књиге,
 индекс (математика), где може имати бројна значења,
 индекс (базе података), који омогућава брз приступ у бази података,
 редни број,
 Радио Индекс, радио-станица из Београда,
 Студентски лист Индекс, студентски лист из Војводине.